Luis Flores peut désigner : 
Luis Flores Ocaranza (1961-), ancien footballeur mexicain ;
Luis Flores Villena (1964-), entraîneur péruvien de football ;
Luis Flores (basket-ball) (1981-), joueur dominicain de basket-ball.